Quiz MTV foi um programa de televisão da MTV Brasil, apresentado por Adriane Galisteu e Rafael Ramos, tinha um formato de Game Show sobre música e era dividido em 7 etapas, estreou em 7 de Abril de 1998 as 21:00, Adriane Galisteu apresentou o programa ate Fevereiro de 2000, quando ela deixa temporariamente a MTV e vai para a RedeTV!, no lugar dela entra a VJ Chris Nicklas. O programa saiu do ar em 19 de Dezembro de 2000 e não voltou mais a programação da emissora, embora tivesse tido um sucessor, o Neurônio MTV, apresentado por Cazé Peçanha em 2002.

Programas da MTV Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1998
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2000
Programas de televisão em língua portuguesa